Stati Uniti d'America 
 Corwith – città della Contea di Hancock, Iowa
 Corwith – township della Contea di Otsego, Michigan